El término acrílico puede referirse, en esta enciclopedia:

 al ácido acrílico, el componente principal de la pintura acrílica;
 a la pintura acrílica, una clase de pintura en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico;
 a la fibra acrílica, una fibra sintética, elaborada a partir de acrilonitrilo;
 al polimetilmetacrilato (también conocido como PMMA), uno de los plásticos de ingeniería.

Enlaces externos